«Ко́шка, кото́рая гуля́ла сама́ по себе́» () — сказка английского писателя Редьярда Киплинга и другие художественные произведения на её основе. Может означать:
 «Кошка, которая гуляла сама по себе» — сказка Редьярда Киплинга.
 «Кот, который гулял сам по себе» — советский мультфильм 1968 года.
 «Кошка, которая гуляла сама по себе» — советский мультфильм 1988 года.